Buehler ist der Familienname folgender Personen:

 Betty Buehler (1921–2012), deutsch-amerikanische Schauspielerin
 Hans Ulrich Buehler, deutscher Maler; siehe Hans Ulrich Bühler
 John Buehler (1831–1899), amerikanischer Bankier deutscher Herkunft
 Rachel Marie Buehler (* 1985), US-amerikanische Fußballspielerin, siehe Rachel Van Hollebeke

Siehe auch
 Bühler